Stary Browar w Poznaniu
 Browar Stary Kraków